Provisorische Regierung bezeichnet:

 eine Übergangsregierung, die nur so lange die Macht besitzt, bis ihre Ziele erreicht sind bzw. eine neue Regierung die Amtsgeschäfte übernimmt.

Beispiele sind:

 Provisorische Regierung (Estland)
 Provisorische Regierung der Französischen Republik
 Provisorische Regierung (Irland)
 Provisorische Regierung der Republik Korea
 Provisorische Regierung (Russland)
 Provisorische Regierung (Schleswig-Holstein) während der schleswig-holsteinischen Erhebung 1848
 Provisorische Regierung Westthrakien
 Provisorische Staatsregierung Renner 1945, Österreich
 Provisorische Regierung der DDR, bestand 1949 kurzzeitig nach der Gründung des Staates

Siehe auch:

 Provisorische Reichsregierung